В одиночному розряді тенісного турніру Athens Open 1986, який належав до категорії гран-прі, Генрік Сундстром здобув титул, у фіналі перемігши Франсіско Масьєля 6-0, 7-5.

Сіяні гравці 

 Дієго Перес (1-ше коло)
 Лібор Пімек (2-ге коло)
 Франсіско Масьєль (фінал)
 Пабло Аррая (півфінал)

 Фернандо Луна (чвертьфінал)
 Бруно Орешар (чвертьфінал)
 Міхаель Вестфаль (1-ше коло)
 Флорін Сегирчяну (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Athens Open